Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Brian Dabul che ha battuto in finale Eduardo Schwank 64-7, 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Flávio Saretta (primo turno)
 Thiago Alves (secondo turno)
 Horacio Zeballos (primo turno)
 André Ghem (secondo turno)

 Brian Dabul (Campione)
 Gary Lugassy (quarti di finale)
 Nicolas Tourte (secondo turno)
 Iván Miranda (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2007